Rauschenbusch ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Rauschenbusch (* 1959), deutsche Kommunikationsdesignerin, Gestalterin und Professorin (HfK Bremen)
 August Rauschenbusch (1816–1899), deutscher baptistischer Theologe
 August Ernst Rauschenbusch (1777–1840), deutscher evangelischer Geistlicher und Schriftsteller
 Stephanie Rauschenbusch (* 1942), amerikanische Malerin
 Helmut Rauschenbusch (1894–1980), deutscher Bankier und Verleger
 Walter Rauschenbusch (1861–1918), amerikanischer baptistischer Theologe und Hauptvertreter des Social Gospel
 Wilhelm Rauschenbusch (1818–1881), deutscher Jurist und Abgeordneter
 Frida Rauschenbusch (1855–1934), amerikanisch-deutsche baptistische Publizistin und Funktionärin, siehe Frida Fetzer

Rauschenbusch ist die Bezeichnung für folgende Orte:
 Am Rauschenbusch – Straße im Westen der Stadt Colditz im Freistaat Sachsen
 Großer Rauschenbusch – Waldbiotop und Flächen-Naturdenkmal bei Schönbach (Colditz) am Steinhübel